Padiglione ima više značenja:
 Padiglione, Ancona
 Padiglione, Pesaro-Urbino